Коробоккуру — етнічна група.
 8530 Коробоккур — астероїд.